Jordi Roca puede hacer referencia a:

Jordi Roca Mas, político español.
Jordi Roca Fontané, cocinero y pastelero español.